Gainey ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Gainey (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 M. C. Gainey (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 William J. Gainey, US-amerikanischer Unteroffizier